Воро́нін — поширене російське прізвище.

Відомі носії 
 Воронін Альберт Миколайович (* 1933) — український фахівець у галузі кібернетики, доктор технічних наук, професор.
 Воронін Анатолій Петрович (1956) — український співак (баритон), педагог.
 Воронін Андрій Вікторович (1979) — український футболіст.
 Воронін Андрій Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Воронін Артем Ігорович (1991) — російський хокеїст.
 Воронін Богдан Олександрович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воронін Валерій Іванович (1939—1984) — радянський футболіст.
 Воронін В'ячеслав Анатолійович (1934) — український актор, Заслужений артист України.
 Воронін Володимир Васильович (1870 —1960) — патофізіолог, професор Новоросійського університету, почесний академік АН Грузії.
 Воронін Володимир Іванович (1890—1952) — капітан криголамного флоту.
 Воронін Володимир Ігорович (1987—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воронін Володимир Миколайович (1941) — президент Молдови.
 Воронін Євген Григорович (1858) — революціонер.
 Воронін Іван Дмитрович (1905—1983) — мордовський вчений-літературознавець, письменник і краєзнавець, педагог, редактор, громадський діяч.
 Воронін Іван Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Воронін Іван Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Воронін Леонід Григорович (1908—1983) — радянський фізіолог, академік.
 Воронін Леонід Якимович (1917–1990) — російський поет.
 Воронін Маріан (1956) — польський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Воронін Микола Миколайович (1904–1976) — російський археолог, історик.
 Воронін Микола Миколайович (1892–1956) — професор-хімік, доктор хімічних наук.
 Воронін Михайло Ілліч — Герой Радянського Союзу.
 Воронін Михайло Львович (1938–2012) — український дизайнер і виробник класичного одягу.
 Воронін Михайло Степанович (1838–1903) — російський ботанік, альголог, міколог та фітопатолог.
 Воронін Михайло Якович (1945–2004) — радянський гімнаст.
 Воронін Павло Мартинович (1918—2003) — Герой Радянського Союзу.
 Воронін Пилип Устинович (1883—1961) — член ВУЦИК, кавалер Ордена Трудового Червоного Прапора.
 Воронін Прохір Данилович (1885–1940) — український письменник.
 Воронін Сергій Миколайович — Герой Росії.
 Воронін Сергій Олександрович (1987) — український футболіст, захисник.
 Воронін Сергій Олексійович (1913) — російський письменник.
 Воронін Степан Микитович (1915—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Воронін Юрій Юрійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Вороніна 

 Віра Вороніна (1904—1942) — європейська актриса українського походження.
 Вороніна Зінаїда Борисівна (1947—2001) — радянська гімнастка, олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу і багаторазова чемпіонка СРСР.
 Вороніна Наталія Сергіївна (1994) — російська ковзанярка.
 Вороніна Оксана Вікторівна (1967—2020) — українська актриса театру і кіно.
 Вороніна Олена Олександрівна (1990) — українська шаблістка.

Див. також 

 Воронин Олександр Олексійович — український письменник
 Воронкін
Російські прізвища